Николас Дејвид Оферман (; 26. јун 1970) амерички је глумац. Најпознатији је по улози Рона Свонсона у Ен-Би-Си-јевом ситкому Паркови и рекреација.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци